Ionescu ist der Familienname folgender Personen:

 Atanasia Ionescu (1935–1990), rumänische Kunstturnerin
 Andrei Ionescu (* 1988), rumänischer Fußballspieler
 Carmen Ionescu, später Carmen Ionesco (* 1951), rumänisch-kanadische Leichtathletin
 Carmen Ionescu (Turnerin) (* 1985), rumänische Turnerin
 Cassius Ionescu-Tulcea (1923–2021), rumänisch-US-amerikanischer Mathematiker, für die zeitweilig mit ihm verheiratete Mathematikerin Alexandra Ionescu-Tulcea siehe Alexandra Bellow
 Claudiu Ionescu (* 1959), rumänischer Handballspieler
 Constantin Ionescu (* 1958), rumänischer Schachspieler
 Doru-Alexandru Ionescu (* 1971), rumänischer Schachspieler
 Florența Ionescu, später Florența Crăciunescu (1955–2008), rumänische Leichtathletin
 Ion Ionescu (* 1938), rumänischer Fußballspieler
 Irina Ionescu (* 1973), rumänische Schachspielerin
 John Gruia Ionescu ist ein deutscher promovierter Biologe, Geschäftsmann, Inhaber und Leiter der Spezialklinik Neukirchen
 Laurențiu Ionescu (1916–1984), rumänischer Schriftsteller, siehe Laurențiu Fulga
 Marius Ionescu (1949–2009), rumänischer Schauspieler
 Marius Ionescu (Leichtathlet) (* 1984), rumänischer Leichtathlet

 Mircea Ionescu-Quintus (1917–2017), rumänischer Schriftsteller, Politiker und Jurist
 Nae Ionescu (1890–1940), rumänischer Philosoph, orthodoxer Theologe, Hochschullehrer und Journalist
 Nastasia Ionescu (* 1954), rumänische Kanutin
 Ovidiu Ionescu (* 1989), rumänischer Tischtennisspieler
 Sabrina Ionescu (* 1997), US-amerikanische Basketballspielerin
 Șerban Ionescu (1950–2012), rumänischer Schauspieler
 Sofia Ionescu (1920–2008), rumänische Neurochirurgin
 Ștefan Ionescu (1935–2022), rumänischer Eishockeyspieler und -trainer
 Take Ionescu (1858–1922), rumänischer Politiker 
 Traian Ionescu (1923–2006), rumänischer Fußballtorhüter und -trainer
 Tudor Ionescu (1898–1990), rumänischer Chemiker, Hochschullehrer und Politiker 
 Vali Ionescu-Constantin (* 1960), rumänische Leichtathletin
 Viorica Ionescu (* 1960), rumänische Schachspielerin

Siehe auch:
 Ionesco